Kross kan syfta på:

 Stenkross – en maskin för att krossa stora stycken av sten eller malm till mindre stycken

Personer
 David Kross (1990–), en tysk skådespelare (David Kroß)
 Jaan Kross (1920–2007), en estnisk författare
 Kris Kross (1978–2013), en rappande hip hop-duo från Atlanta